La cabina – film del 1972 diretto da Antonio Mercero
La cabina – film del 1973 diretto da Bruno Bozzetto
La cabina – film del 2000 diretto da Alessandro Maresca
La cabina – film del 2005 diretto da Javier Fesser